Ла Минита има више значења:

 Ла Минита (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Минита (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Минита (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Минита (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Минита (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Минита (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Минита (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Минита, Ла Мина (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Минита (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Минита (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Минита (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Минита (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Минита (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Минита (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Минита (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Минита (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Минита (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Минита, Ринкон дел Пино (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Минита (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Минита (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Минита (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Минита (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Минита (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Минита (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Минита, Ла Гаљета (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику